Grindu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Grindu (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Grindu (Tulcea), Gemeinde im Kreis Tulcea